Als Astrild oder -astrild werden im Deutschen folgende Vögel aus der Familie der Prachtfinken (Estrildidae) bezeichnet:
 Astrilde (Gattung Estrilda)
 Anambraastrild (E. poliopareia)
 Elfenastrild (E. erythronotos)
 Feenastrild (E. charmosyna)
 Gelbbauchastrild (E. quartinia)
 Grauastrild (E. troglodytes)
 Grünastrild (E. melanotis)
 Jemenastrild (E. rufibarba)
 Kappenastrild (E. atricapilla)
 Nonnenastrild (E. nonnula)
 Schwarzzügelastrild (E. nigriloris)
 Sumpfastrild (E. paludicola)
 Wellenastrild (E. astrild)
 Zügelastrild (E. rhodopyga)
 Schwarzzügelastrild (E. nigriloris)
 Bergastrilde (Cryptospiza)
 Jacksons Bergastrild (C. jacksoni)
 Reichenows Bergastrild (C. reichenovii)
 Salvadoris Bergastrild (C. salvadorii)
 Shelleys Bergastrild (C. shelleyi)
 Blauastrilde (Uraeginthus)
 Granatastrild (U. granatina)
 Veilchenastrild (U. ianthinogaster)
 Gitterflügelastrilde (Stizoptera)
 Ringelastrild (S. bichenovii)
 Glockenastrilde (Mandingoa)
 Grüner Tropfenastrild (M. nitidula)
 Meisenastrilde (Nesocharis)
 Halsbandastrild (N. ansorgei)
 Meisenastrild (N. shelleyi)
 Weißwangenastrild (N. capistrata)
 Prachtastrilde (Emblema)
 Purpurastrilde (Pyrenestes)
 Karmesinastrild (P. sanguineus)
 Kleiner Purpurastrild (P. minor)
 Purpurastrild (P. ostrinus)
 Schieferastrilde (Euschistospiza)
 Dybowskiastrild (E. dybowskii)
 Schiefergrauer Astrild (E. cinereovinacea)
 Sonnenastrilde (Neochmia)
 Binsenastrild (N. ruficauda)
 Dornastrild (N. temporalis)
 Sonnenastrild (N. phaeton)
 Sternastrilde (Clytospiza)
 Brauner Tropfenastrild (C. monteiri)
 Streifenastrilde (Pytilia)
 Auroraastrild (P. phoenicoptera)
 Buntastrild (P. melba)
 Rotmaskenastrild (P. hypogrammica)
 Wienerastrild (P. afra)
 Tigerastrilde (Amandava)
 Olivastrild (A. formosa)
 Tropfenastrilde (Hypargos)
 Perlastrild (H. margaritatus)
 Roter Tropfenastrild (H. niveoguttatus)
 Wachtelastrilde (Ortygospiza)
 Heuschreckenastrild (O. locustella)
 Schwarzkinn-Wachtelastrild (O. gabonensis)
 Wachtelastrild (O. atricollis)

Siehe auch:
 Prachtfinken #Gattungen und Arten
 Astrid